Давид Подхорцер (, 2 августа 1907 — 27 января 1998) — австрийский (позже американский) шахматист еврейского происхождения, мастер.

Чемпион Австрии 1934 г.

В составе сборной Австрии участник шахматной олимпиады 1935 г.

Участник ряда крупных соревнований 1930-х гг.

После аншлюса Австрии переехал в Англию, а оттуда — в США. Был членом Манхэттенского шахматного клуба, участвовал в квалификационных соревнованиях чемпионатов США.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Д. Подхорцера в базе Chessgames
 Личная карточка Д. Подхорцера на сайте 365Chess
Шахматисты Австрии
Шахматисты США
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад